Kawawada ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Kawawada (* 1991), japanische Regisseurin
 Minoru Kawawada (* 1952), japanischer Karatekämpfer und Trainer